I8, i8, I-8 ou I08 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 I-8, un porte-avions sous-marin de la marine impériale japonaise de classe Junsen III.

Médecine 
 Maladies de plusieurs valvules (I08), d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroute
  Interstate 8, une autoroute américaine reliant San Diego à Casa Grande.

Automobile
 BMW i8, une voiture de sport hybride du constructeur allemand BMW.

Moteur
 I8, un moteur à 8 cylindres en ligne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres